Rajpur może dotyczyć:
 Rajpur – miasto w środkowych Indiach w stanie Madhya Pradesh, na wyżynie Dekan
 Rajpur – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Rajpur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Rapti w dystrykcie Dang Deokhuri
 Rajpur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Lumbini w dystrykcie Kapilvastu
 Rajpur – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Sagarmatha w dystrykcie Siraha

Zobacz też 
 Raipur
 Rajpur Farhadawa – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Narajani w dystrykcie Rautahat
 Rajpur Tulsi – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Narajani w dystrykcie Rautahat